Onet-le-Château est une ville de  habitants dans le département de l'Aveyron.
Le Groupe ONET est une entreprise française, spécialisée entre autres dans les prestations de nettoyage et de propreté.